Великохутірська сільська рада  — орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України.

 Великохутірська сільська рада — Харківська область, Шевченківський район
 Великохутірська сільська рада — Черкаська область, Драбівський район